Hafeez ist der Familienname folgender Personen:

 Abul Asar Hafeez Jullundhri (1900–1982), pakistanischer Dichter
 Mohammad Hafeez (* 1980), pakistanischer Cricketspieler